Доне́тчина () — топоним, использовавшийся в различные исторические периоды для обозначения территорий, имеющих различный статус и географическое положение. Название происходит от реки Северский Донец. Катойконим — донетчане (не путать с донцами).

Использование

В Украинской Народной Республике 

Топоним «Донетчина» стал активно использоваться на Украине в 1917—1921 годах, в частности государственными структурами и деятелями УНР по отношению к территории нынешней Донецкой и Луганской области. Примером  может служить заседание Генерального Секретариата УНР от 24 ноября 1917 года, на котором Петлюра выступил с докладом о переговорах с Крыленко, в которых он использовал топоним «Донетчина»:
...в деле тех притеснений, которые совершаются в Донетчине рабочим на шахтах, Каледин согласился эти притеснения немедленно прекратить

6 марта 1918 согласно Закону «Об административно-территориальном делении Украины», который был принят Украинской Центральной Радой, были образованы 30 «земель» (административных единиц); одна из них — Донетчина с центром в Славянске, большая часть которой находилась на территории современной Харьковской области. Земский центр находился в Славянске, который сегодня находится в  Донецкой области.

Отменена 29 апреля 1918 гетманом Украины Павлом Скоропадским, который вернул старое губернское деление времён Российской империи.

На современной Украине 

В современном контексте может использоваться в качестве синонима Донецкой области, что в свою очередь привело к популяризации топонимов «Луга́нщина» () для обозначения территории Луганской области и «Ха́рьковщина» () для территории Харьковской области соответственно.

См. также

Примечания 

Донбасс
Топонимия Украины
Топонимия России